Vultur peut désigner :
 Vultur, un genre monotypique constitué de l'unique espèce Condor des Andes (Vultur gryphus), un charognard qui vit dans les Andes ;
le Mont Vultur, un volcan de la Basilicate, en Italie.
Vulturs,  des créatures dans les Légendaires.